Töpferstraße steht für:
 Töpferstraße (Dresden), siehe Augustusstraße
 Töpferstraße (Neustrelitz), siehe Liste der Baudenkmale in Neustrelitz
 Töpferstraße (Wolfenbüttel), siehe Baudenkmalensemble Auguststadt
 Töpferstraße (Trier)

Siehe auch: